

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  http://www.mugitown.jp/top.html/ 

Містечка префектури Токушіма
Повіт Кайфу